Покриття множини (у математиці) — такий набір інших множин, об'єднання яких містить вихідну множину
 Покриття вершин циклами
 Покриття ребер циклами
 Покриття (у астрономії) — різновид затемнення, коли кутовий діаметр темного тіла (для спостерігача) значно перевищує кутовий діаметр світила, наприклад: Покриття Місяцем планети (чи зорі)
 Покриття (у програмуванні) — метрика тестування програмного забезпечення, наприклад: Покриття вимог
 Покриття (у матеріалознавстві)  — речовина, якою будь-що покрито, наприклад: Металокерамічне покриття
 Покриття (у будівництві) — верхня огороджувальна конструкція, наприклад: Горищне покриття (дах); Дорожнє покриття
 Покриття — покрівля

Примітки